Lexer ist der Familienname folgender Personen: 
 Alexandra Lexer (* 1983), österreichische Schlagersängerin
 Erich Lexer (1867–1937), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Matthias von Lexer (1830–1892), österreichisch-deutscher Germanist und Lexikograph
 Reinhold Lexer (* 1957), österreichischer Kaufmann und Politiker (ÖVP)
 Sebastian Lexer (* 1971), deutscher Improvisationsmusiker

Lexer steht für:
 lexikalischer Scanner, siehe Tokenizer
 Lexer (Musikproduzent), deutscher DJ aus Berlin